Guyencourt (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne 
 Guyencourt-sur-Noye, municipi francès al departament del Somme (regió de la Picardia)
 Guyencourt-Saulcourt, municipi francès al departament del Somme